Rivière des Galets peut désigner :
 La Rivière des Galets, fleuve de La Réunion.
 Rivière des Galets, un quartier de La Réunion.
 La Rivière des Galets, fleuve des îles Kerguelen.